Albert II av Monaco ( ; även Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi), född 14 mars 1958 i Monaco, är sedan 2005 regerande furste av Monaco.

Biografi 

Albert är son till framlidna fursteparet Rainier III av Monaco och Grace samt bror till prinsessorna Caroline av Monaco och Stéphanie av Monaco.

Furst Albert är utbildad i Monaco och USA och tjänade en tid i den franska flottan. Efter moderns död i en bilolycka 1982 återvände Albert till Monaco från New York. Han har många gånger utmålats som en sportintresserad "playboy".

1984 började Albert bistå sin far vid officiella uppdrag. Han utsågs sedan till regent den 31 mars 2005 när hans fars hälsa försämrades och är furste av Monaco sedan faderns bortgång den 6 april 2005. Trontillträdesceremonin ägde rum på landets nationaldag den 19 november 2005. Fursten är sjumänning med sin svenske kollega kung Carl XVI Gustaf.

Furst Albert har deltagit i fem OS, från OS i Calgary 1988 till OS i Salt Lake City 2002, som deltagare av Monacos landslag i bob. Han är numera ordförande för Monacos olympiska kommitté.

Vigsel 
Den 23 juni 2010 förlovade sig Albert med den sydafrikanska simmerskan Charlene Wittstock. Vigseln ägde rum den 1 och 2 juli 2011 (borgerligt bindande respektive katolsk vigsel). Den kyrkliga vigseln ägde rum på borggården till furstefamiljens palats. 800 hedersgäster var bjudna att delta vid vigseln. Utöver detta hade furst Albert även inbjudit alla vuxna invånare i Monaco, cirka 3 500 personer, att delta i festligheterna.

Charlene Wittstock tituleras efter vigseln furstinna av Monaco.

Barn
Den 10 december 2014 meddelade det monegaskiska furstehuset att Charlene nedkommit med tvillingarna Gabriella Thèrése Marie och Jacques Honoré Rainier. Gabriella föddes två minuter före Jacques som är tronarvinge.

Utomäktenskapliga barn 
Albert II av Monaco har även två utomäktenskapliga barn. 2006 erkände han, efter många spekulationer, att han tillsammans med Tamara Rotolo år 1992 fått dottern Jazmin Grace Rotolo. Några år tidigare erkände han även att han har en utomäktenskaplig son, Alexandre Coste (född 2004), tillsammans med Nicole Coste som är flygvärdinna från Togo. Varken dottern eller sonen kan ärva tronen då de inte fötts inom äktenskapet. Innan Alberts och Charlenes barn inom äktenskapet föddes var det furst Alberts syster, Caroline av Hannover, som stod näst i tur för att ärva kronan.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

Monacos regenter
Huset Grimaldi
Storkorset av Hederslegionen
Personer i Monaco under 1900-talet
Personer i Monaco under 2000-talet
Födda 1958
Levande personer
Män